Rhomborrhina polita — вид пластинчатоусых жуков из подсемейства . Распространён в Японии: на острове Кюсю. Длина тела 25,4—30 мм; ширина — 13,1 мм. Имаго блестящие, одноцветные, окрашены в чёрный.

Вид жуков Rhomborhina taiwana был первоначально описан как подвид Rhomborrhina polita taiwana Sawada, 1949.

Примечания

Ссылки 
 https://www.youtube.com/watch?v=I1m_Dhv4_ug

Бронзовки
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1875 году